В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Хаскелл ():
 округ Хаскелл — штат Канзас
 округ Хаскелл — штат Оклахома
 округ Хаскелл — штат Техас